Prva nogometna liga Federacije BiH je svoje drugo izdanje imala u sezoni 2001./02., a prvak lige je postala momčad Žepča.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2001./02.
 sportsport.ba forum, pristupljeno 26. lipnja 2016.

2001-02
 F 2